Olivais (métro de Lisbonne) est une station de métro de Lisbonne.
 SL Olivais est une équipe de football de Lisbonne.
 Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide est une équipe de football de Lisbonne.

Voir aussi 
 Santa Maria dos Olivais